Тара́мов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Тарамов, Руслан Ихванович (1965) — советский боксёр, 3-кратный чемпион СССР, победитель Игр доброй воли, бронзовый призёр чемпионата Европы, обладатель Кубка Советского Союза;
 Тарамов, Байали Махмудович (1988) — российский боец смешанных боевых искусств.

 Тарамова, Халимат Аюбовна (род. 1999) — чеченская лесбиянка, жертва насилия по отношению к ЛГБТ.